Вя́тская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Вятская улица — улица в Екатеринбурге.
 Вятская улица — улица в Кирове.
 Вятская улица — улица в Москве.
 Вятская улица — улица в посёлке Парголово, Санкт-Петербург, была на Аптекарском острове-упразднена
 Вятская улица — улица в Ростове-на-Дону.
Вятская улица — улица в Самаре.

Украина 
 Вятская улица — улица в Донецке.
 Вятская улица — улица в Харькове.